Армі́йська ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах держав колишнього СРСР.

Армійська вулиця — вулиця у місті Горлівка.
 Армійська вулиця — вулиця у місті Дніпро.
 Армійська вулиця — вулиця у місті Київ.
 Армійська вулиця — вулиця у місті Маріуполь.
 Армійська вулиця — вулиця у місті Одеса.
 Армійська вулиця — вулиця у місті Харків.

Армійська вулиця — вулиця у місті Брест.

Армійська вулиця — вулиця у місті Архангельськ.
 Армійська вулиця — вулиця у місті Великий Новгород.
 Армійська вулиця — вулиця у місті Волгоград.
 Армійська вулиця — вулиця у місті Іжевськ.
 Армійська вулиця — вулиця у місті Казань.
 Армійська вулиця — вулиця у місті Кіров.
 Армійська вулиця — вулиця у місті Красноярськ.
 Армійська вулиця — вулиця у місті Нижній Новгород.
 Армійська вулиця — вулиця у місті Ростов-на-Дону.
 Армійська вулиця — вулиця у місті Ставрополь.
 Армійська вулиця — вулиця у місті Улан-Уде.
 Армійська вулиця — вулиця у місті Уфа.
 Армійська вулиця — вулиця у місті Хабаровськ.
 Армійська вулиця — вулиця у місті Чита.

Вулиці